IHI est un sigle qui peut désigner :
 IHI (où IHI signifie Ishikawajima-Harima Heavy Industries), une entreprise japonaise d'ingénierie ;
 l’interprétation historiquement informée.

Ihi est un nom qui peut désigner :
 Ihi, dans la mythologie égyptienne, le dieu enfant de la joie, fils de la déesse Hathor.